Hällskäret (Kalix-archipel), een Zweedse eiland behorend tot de Kalix-archipel
Hällskäret (Piteå), een Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel